Cette page contient les pages d'homonymie de Lüders et von Lüders.

Patronyme 

Lüders est un nom de famille d'origine germanique.

  (1913-2006), diplomate allemand ;
 Else Lüders (1872-1968), femme politique et féministe allemande ;
 Gerhart Lüders (1920-1995), physicien allemand ;
 Günther Lüders (1905-1975), acteur et réalisateur allemand ;
 Marie Elisabeth Lüders (1878-1966), féministe allemande ;
  (né en 1959), politologue et islamologue allemand ;
 Otto Lüders (1844-1912), archéologue et diplomate allemand ;
 Alexandre von Lüders (1790-1874), général russe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique